Чијапа де Корзо има више значења:

 Општина Чијапа де Корзо (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чијапа де Корзо (Чијапа де Корзо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику